

Persone 
 André Guelfi (1919-2016) – pilota automobilistico francese
 Aramis Guelfi (1905-1977) – politico italiano
 Francesco Filomusi Guelfi (1842-1922) – docente e politico italiano
 Giangiacomo Guelfi (1924-2012) – baritono italiano 
 Piero Guelfi (1914-1989) – baritono italiano 
 Gastón Guelfi (1918-1973) – dirigente sportivo uruguaiano

Sport 
 Guelfi Firenze – squadra di football americano della città di Firenze

Storia 
 Guelfi e ghibellini – fazioni politiche italiane tra il XII e il XIV secolo
 Guelfi – nome col quale furono conosciuti in Italia i Welfen